Троицкая волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

(в алфавитном порядке наименований губерний)

 Троицкая волость (Бийский уезд) — в составе Алтайской губернии (с 1917)
 Троицкая волость (Петропавловский уезд) — в составе Акмолинской области
 Троицкая волость (Кадниковский уезд) — в составе Вологодской губернии
 Троицкая волость (Валуйский уезд) — в составе Воронежской губернии
 Троицкая волость (Новохопёрский уезд) — в составе Воронежской губернии
 Троицкая волость (Вятский уезд) — в составе Вятской губернии
 Троицкая волость (Яранский уезд) — в составе Вятской губернии
 Троицкая волость (Бахмутский уезд) — в составе Екатеринославской губернии
 Троицкая волость (Павлоградский уезд) — в составе Екатеринославской губернии
 Троицкая волость (Селенгинский уезд) — в составе Забайкальской области
 Троицкая волость (Медынский уезд) — в составе Калужской губернии
 Троицкая волость (Тарусский уезд) — в составе Калужской губернии
 Троицкая волость (Буйский уезд) — в составе Костромской губернии
 Троицкая волость (Кинешемский уезд) — в составе Костромской губернии
 Троицкая волость (Курский уезд) — в составе Курской губернии
 Троицкая волость (Новооскольский уезд) — в составе Курской губернии
 Троицкая волость (Щигровский уезд) — в составе Курской губернии
 Троицкая волость (Клинский уезд) — в составе Московской губернии
 Троицкая волость (Московский уезд) — в составе Московской губернии
 Троицкая волость (Васильсурский уезд) — в составе Нижегородской губернии
 Троицкая волость (Новгородский уезд) — в составе Новгородской губернии
 Троицкая волость (Мценский уезд) — в составе Орловской губернии
 Троицкая волость (Керенский уезд) — в составе Пензенской губернии
 Троицкая волость (Чембарский уезд) — в составе Пензенской губернии
 Троицкая волость (Камышловский уезд) — в составе Пермской губернии
 Троицкая волость (Пермский уезд) — в составе Пермской губернии
 Троицкая волость (Соликамский уезд) — в составе Пермской губернии
 Троицкая волость (Хабаровский округ) — в составе Приморской области
 Троицкая волость (Холмский уезд) — в составе Псковской губернии
 Троицкая волость (Егорьевский уезд) — в составе Рязанской губернии
 Троицкая волость (Раненбургский уезд) — в составе Рязанской губернии
 Троицкая волость (Рязанский уезд) — в составе Рязанской губернии
 Троицкая волость (Бугурусланский уезд) — в составе Самарской губернии
 Троицкая волость (Карсунский уезд) — в составе Симбирской губернии
 Троицкая волость (Сызранский уезд) — в составе Симбирской губернии
 Троицкая волость (Тюменский уезд) — в составе Тобольской губернии
 Троицкая волость (Барнаульский уезд) — в составе Томской губернии (до 1917)
 Троицкая волость (Бийский уезд) — в составе Томской губернии (до 1917)
 Троицкая волость (Мариинский уезд) — в составе Томской губернии
 Троицкая волость (Епифанский уезд) — в составе Тульской губернии
 Троицкая волость (Мензелинский уезд) — в составе Уфимской губернии
 Троицкая волость (Рыбинский уезд) — в составе Ярославской губернии
 Троицкая волость (Ярославский уезд) — в составе Ярославской губернии